Skippy může být:

 Skippy (seriál, 1968) (Skippy the Bush Kangaroo) – seriál z let 1966–1968
 Skippy (seriál, 1992) (The Adventures of Skippy) – seriál z let 1992–1993
 Skippy (film, 1931) – americký film z roku 1931
 Skippy (film, 2001) – americký film z roku 2001